Американские Виргинские острова принимали участие в Зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) в третий раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали. Сборную страны представляли 8 атлетов.

Результаты

Бобслей

Санный спорт 

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года